Regierung Fraser steht für folgende Regierungen Australiens:

 Regierung Fraser I (1975)
 Regierung Fraser II (1975 bis 1977)
 Regierung Fraser III (1977–1980)
 Regierung Fraser IV (1980–1983)